Bullivant ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Bullivant (17. Jahrhundert), englischer Arzt und Apotheker
 Brian Bullivant (* 1927), britischer Kanute
 Mike Bullivant (* 1934), britischer Langstreckenläufer
 Peter Bullivant (* ~1950), englischer Badmintonspieler